Азибаал (, Azi-ba‘al) — мужское имя. Известные носители:
 Азибаал I — царь Арвада (середина VII века до н. э.)
 Азибаал II — царь Арвада (конец VII века до н. э.)
 Азибаал — царь Китиона (449—426 до н. э.)
 Азибаал — царь Библа (первая половина IV века до н. э.)